Филидор () — французская фамилия. Известные носители:

 Филидор, Андре Даникан (1652—1730) — французский композитор, придворный музыкант.
 Филидор, Франсуа-Андре (1726—1795) — французский оперный композитор, шахматист, шахматный теоретик, в своё время считался сильнейшим шахматистом в мире. Предвестник позиционной шахматной школы.
 Филидор, Энн Даникан (1681—1728) — французский композитор.